Бушнево — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Бушнево — деревня в Гродненском районе Гродненской области.

Россия 
 Бушнево — деревня в Мосальском районе Калужской области.
 Бушнево — село в Антроповском районе Костромской области.
 Бушнево — деревня в Городецком районе Нижегородской области.
 Бушнево — деревня в Великолукском районе Псковской области.